Кройтору () — румунське прізвище. Відомі носії:
 Адріан Кройтору — румунський дзюдоїст
 Крістіна Кройтору — румунська борчиня вільного стилю

Див. також 
 Кройтор